Luzzana kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Luzzana, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Luzzana , Lecco, ort, Lombardiet, Provincia di Lecco, 

Robotskapade Italienförgreningar